Кукуя — река в России, протекает в Республике Алтай. Устье реки находится в 17 км по левому берегу реки Черга. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России, относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — Верхняя Обь до впадения Иртыша.

На реке стоит село Кукуя.

Примечания 
 

Притоки Черги (притока Семы)
Реки Шебалинского района